Aukštupėnai ist eine litauische Ortsbezeichnung:
 Aukštupėnai (Panevėžys), Dorf in der Rajongemeinde Kupiškis, Bezirk Panevėžys, Litauen
 Aukštupėnai, litauischer Name des Dorfes Augstupönen, Kreis Gumbinnen (1938–1946: Hochfließ), Ostpreußen, seit 1946: Kalininskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad, Russland
 Aukštupėnai, litauischer Name des Dorfes Augstupönen, Kreis Pillkallen/Schloßberg (1938–1946: Hochweiler (Ostpr.)), Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland